Име Љубомир Тадић може се односити на:

 Љубомир Тадић (Смријечно, 14. мај 1925 — Београд,  31. децембар 2013) је професор филозофије, академик и члан САНУ.
 Љубомир Тадић (Ваљево, 1830 – Београд, 1868), државни чиновник. Председник Ваљева 1865-66. Најдуже је службовао као окружни казначеј (благајник) у Ваљеву. Оптужен 1868. за саучесништво у убиству кнеза Михаила Обреновића и стрељан.